Союз молодёжи — различные объединения.

 «Союз молодёжи» — объединение художников, существовавшее в Санкт-Петербурге в начале XX века.
 Союз свободной немецкой молодёжи (, FDJ — (ССНМ) — официальная немецкая молодёжная организация.
 «Союз молодёжи» — пьеса Генрика Ибсена